Нелья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на захід від Ренна, 55 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 626 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1514,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нельяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нельяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан